Ciudad de la Villa Nueva puede hacer referencia a:

 Medellín en el departamento de Antioquia, Colombia.
 Villa Nueva (Córdoba), ciudad colombiana en el departamento homónimo.